Aleksandra Panowa (ur. 2 marca 1989 w Krasnodarze) – rosyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Międzynarodową karierę rozpoczęła jako czternastolatka, w październiku 2003 roku, w turnieju Stambule, gdzie w pierwszej rundzie kwalifikacji pokonała zawodniczkę z Turcji, Ozge Ataly. Dwa lata później wygrała swój pierwszy turniej ITF w Kijowie, zwyciężając w finale gry singlowej z zawodniczką gospodarzy Oksaną Lubcową. W tym samym turnieju wygrała także zawody deblowe. W sumie w zawodach tej rangi wygrała siedem turniejów singlowych i dwanaście deblowych. W zawodach cyklu WTA pierwszy sukces odniosła w Taszkencie w 2010 roku, gdzie w parze z Białorusinką Taccianą Puczak pokonały parę Alexandra Dulgheru/Magdaléna Rybáriková 6:3, 6:4.

Debiut w Wielkim Szlemie nastąpił w 2009 roku w Australian Open w turnieju kwalifikacyjnym, w którym tenisistka doszła do trzeciej rundy, przegrywając w niej z Julią Schruff z Niemiec. Po raz pierwszy w turnieju głównym zagrała w 2011 roku w US Open, po wygraniu kwalifikacji, w których pokonała Anne-Liz Jeukeng, Olhę Sawczuk i Andreę Hlaváčkovą. W fazie głównej turnieju trafiła na Francuzkę Marion Bartoli i przegrała z nią w pierwszej rundzie, tym samym odpadając z turnieju.

W zawodach cyklu WTA Tour Rosjanka osiągnęła jeden finał w grze pojedynczej, a także wygrała siedem turniejów z czternastu rozegranych finałów w grze podwójnej. Awansowała też do dwóch deblowych finałów w zawodach cyklu WTA 125.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 1 (0–1)

Gra podwójna 14 (7–7)

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 2 (0–2)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Krasnodarze